Francis Godolphin peut se référer à plusieurs personnes :

Francis Godolphin (vers 1534-1608), gouverneur des Sorlingues ;
Francis Godolphin (1605-1667), homme politique et membre du Parlement anglais ;
Francis Godolphin (1678-1766),  comte de Godolphin, homme politique britannique. Vicomte de Rialton entre 1706 et 1712 ;
Francis Godolphin (1706-1785),  Godolphin, pair et homme politique britannique ;
Francis Osborne (1777-1850),  Godolphin, homme politique britannique.